Sisikowa ist der Name der geographischen Objekte:
 Sisikowa (Nischni Tagil), Ort im Oblast Swerdlowsk

und der Personen:
 Jana Dmitrijewna Sisikowa, russische Tennisspielerin